Les European Heroes (Héros européens) est un titre qui est décerné en 2003, 2004, 2005 par la rédaction de l’hebdomadaire américain Time Magazine en Europe, Afrique et au Moyen-Orient aux personnes qui « nous rappellent ce que ça signifie de faire une différence ».

Activistes (Activists)

2003
 Bono 
 Caoimhe Butterly 
 Zackie Achmat 
 Nataša Kandić 
 Leonard Van Baelen

2004
 Fadela Amara 
 Jan Pfeiffer 
 Aida Seif El Dawla

2005 
 Asma-Maria Andraos 
 Bob Geldof 
 Richard Curtis 
 Herbert Grönemeyer 
 Geneviève Jurgensen 
  
 Nikolai & Tatyana Shchur

Petites mains (helping hands)

2003
 Jamie Oliver 
 Christina Noble 
 Magdalena et Hanna Graaf 
 Dikembe Mutombo 
 Nebahat Akkoc 
 Frère Isidoro Macias 
 Hannes Urban 
 Peter Hoeg 
 Simon Pánek

2004
 Vilho Kivikangas 
 Emma Thompson 
 Marie Cammal 
 Anita Roddick

2005
 Gareth Evans 
 Leena Kaartinen 
 Jake & Aleksis Zarins

Pourfendeurs de la haine (hate busters)

2003
 Iris Berben 
 Andrea Riccardi 
 Mircea Dinescu 
 Claude Bébéar

2004
 Hassan Saltik

2005
 Job Cohen 
 Thierry Henry 
 Abbas Suan

Alchimistes (alchemists)

2003
 Roger Daltrey 
 Albina du Boisrouvray 
 Carine Russo

2004
 Sabriye Tenberken

Inspirations

2003
 Capitaine James Moulton 
 J. K. Rowling 
 Khaled Abu Ajamia 
 David Beckham

2004
 Ellen MacArthur 
 Mstislav Rostropovich 
 Steffi Graf

2005
 Placido Domingo 
 Maud Fontenoy 
 Serge & Nicole Roetheli

Écologistes (Green Team)

2003
 Josek Krecek 
 Asbjörn Björgvinsson 
 Yannis Boutaris

2004
 Orri Vigfússon

2005
 Lars Josefsson 
 Adam Wajrak

Innovateurs (innovators)

2003
 Les Sadowskis 
 Sergei Kostin 
 Nick Moon & Martin Fisher

2004
 Jane Goodall 
 Carlo Petrini 
 Claude Nobs

Courageux (Brave Hearts)

2003
 Anna Politkovskaya

2004 
 Simona Pari et Simona Torretta 
 Sorious Samura 
 Ilya Lyubimsky 
 Ervigio Corral Torres 
 Vika & Olya Kallagova

2005
 Florence Aubenas 
 Irina Khalip 
 Jeff Porter

Créateur (creator)

2004
 Nick Hornby 
 Sylvie Guillem

Olympiques (olympians)

2004
 Otylia Jędrzejczak 
 Hicham El Guerrouj

Justicier (crime fighter)

2003
 Stefano Dambruoso

2004
 Carla Del Ponte

2005
 Silvana Fucito

Réformateur (reformer)

2004
 Ngozi Okonjo-Iweala

2005 
 Dounia Bouzar 
 Évêque

Rebelle (rebel)

2005
 Pedro Almodóvar 
 Natalya Dmitruk 
 Beppe Grillo 
 Edi Rama

Notes et références 

Personnalité de l'année selon Time Magazine